Жанетт (также Жанет, Жанета, Жанетта, Жаннетта) — французское женское имя, исходно уменьшительная форма имени Жанна.
 Жанет (род. 1979) — белорусская певица.
 Жанета — роман Александра Ивановича Куприна.
 Жанетт (род. 1951) — испанская певица, выступающая под псевдонимом Jeanette.

 Остров Жаннетты — российский остров в Восточно-Сибирском море.

См. также